Finlay je lahko:

Priimek 
 Garfield Finlay, avstralski častnik
 John Alexander Finlay, britanski general
 William Henry Finlay, južnoafriški astronom

Geografski pojem 
 Finlay (reka)

Drugo 
 Komet Finlay